Amore proibito (Amor prohibido) – telenovela con Verónica Castro del 1986 diretto da di Rodolfo Hoppe (1986)
 Amore proibito (Forbidden Love) – film per la televisione del 1982 diretto da Steven Hilliard Stern
 Amore proibito (Comeback) – film del 1989 diretto da Jerrold Freedman